Okręty US Navy o nazwie USS „Navigator”
 Pierwszy USS „Navigator” (YTB-39) był holownikiem portowym. Zbudowany w 1898 roku i skreślony w roku 1946.
 Drugi USS „Navigator” (ATA-203) był pomocniczym holownikiem floty. Zbudowany w 1944 roku i skreślony w roku 1962.

Navigator